Janzen est un nom de famille allemand et néerlandais, notamment porté par :
 Chantal Janzen (1979), une actrice néerlandaise ;
  (1939-), un écologiste américain, notamment connu pour l'effet Janzen-Connell  ;
  (1896-1945), un as de l'aviation de la Première Guerre mondiale ;
  (1937-), un anthropologue américain ;
 Lee Janzen (1964-), un golfeur américain ;
  (1973-), un joueur de baseball américain.

Patronyme allemand
Patronyme néerlandais